Храм Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя) — название христианских храмов, освящённых во имя святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа или в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Обиходные названия: Предтеченская церковь, Иоанно-предтеченская церковь, Ивановская церковь, Предтеченский собор.

Престольные праздники:
 Зачатие Иоанна Предтечи, отмечаемый ;
 Усекновение главы Иоанна Предтечи, отмечаемый ;
 Собор Иоанна Предтечи, отмечаемый ;
 Обретение главы Иоанна Предтечи, отмечаемый  и .

Россия

Волгоградская область 
 Церковь Иоанна Предтечи — в Волгограде.
 Предтеченская церковь — в хуторе Грачи (утрачена).

Вологодская область 
 Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье — в Вологде.
 Церковь Иоанна Предтечи — в Белозерске.

Екатеринбург и область 
 Иоанно-Предтеченская церковь — в селе Башкарка.
 Иоанно-Предтеченская церковь — в селе Большое Трифоново (утрачена).
 Церковь Иоанна Предтечи — в городе Реж.

Ивановская область 
 Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — в селе Кибергино.
 Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в селе Парском.

Крым 
 Храм Иоанна Предтечи — в Верхоречье (руины).
 Храм Иоанна Предтечи — в Керчи.
 Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в Массандре.

Москва и область 
 Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Братееве — в Москве.
 Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове — в Москве.
 Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором — в Москве.
 Храм Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище — в Москве.
 Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в селе Афинеево Наро-Фоминского района.
 Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в Зарайске.
 Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — в Коломне.
 Церковь Иоанна Предтечи — во Фрянове.

Санкт-Петербург и область 
 Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи — в Кировске.
 Церковь Иоанна Крестителя — в Пушкине (католическая).

Тверская область 
 Иоанно-Предтеченская церковь — в Твери.
 Храм Иоанна Предтечи — в Весьегонске.

Ярославская область 
 Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове — в Ярославле.
 Церковь Иоанна Предтечи — в селе Полтево.

Другие 
 Церковь Святого Иоанна Предтечи — в Гвардейске Калининградской области.
 Предтеченская церковь — в Илимске Иркутской области (утрачена).
 Церковь Иоанна Предтечи — в Кандалакше Мурманской области.
 Церковь Иоанна Предтечи — в Каргополе Архангельской области.
 Церковь Иоанна Предтечи — в Кирове.
 Иоанно-Предтеченская церковь — в Лысых Горах Саратовской области.
 Церковь Иоанна Предтечи — в селе Прудищи Нижегородской области.
 Собор Иоанна Предтечи — в Пскове.
 Церковь Иоанна Предтечи — в Риге.
 Иоанно-Предтеченская церковь — в Соликамске.
 Церковь Иоанна Предтечи — в селе Староживотинное Воронежской области.
 Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в Суздале.
 Церковь Иоанна Предтечи — в Таганроге.
 Храм Иоанна Предтечи — в Чите.

Австрия 
 Церковь святого Иоанна Крестителя — в Вене.

Азербайджан 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в городе Шуша.

Армения 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в селе Бюракан Арагацотнского района.
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в селе Мастара Арагацотнского района.

Белоруссия 
 Костёл Иоанна Крестителя — в Камаи.

Болгария 
 Церковь Святого Иоанна Предтечи — в Кырджали.
 Церковь Иоанна Крестителя — в городе Несебыр.

Великобритания 
 Собор Святого Иоанна Крестителя (Норидж) — в Норидже.

Греция 
 Храм святого Иоанна Предтечи «Охотника» — в Афинах.

Грузия 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в селе Уджмана края Самцхе-Джавахети (католическая).

Италия 
 Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме — в Риме.
 Собор Иоанна Крестителя — в Турине.

Казахстан 
 Иоанно-Предтеченская церковь — в Уральске.

Мьянма (Бирма) 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в городе Янгон.

Новая Зеландия 
 Церковь Святого Иоанна Крестителя — в Крайстчерче.

Польша 
 Собор Иоанна Крестителя — во Вроцлаве (католический).

Румыния 
 Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в Арборе.

США 
 Собор Иоанна Предтечи — в Бруклине.

Турция 
 Церковь Иоанна Предтечи — в Стамбуле.

Украина 
 Костёл Иоанна Крестителя — во Львове.
 Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи — в Харькове.

Финляндия 
 Иоанно-Предтеченская церковь — в Полвиярви.

Франция 
 Собор Иоанна Крестителя — в Лионе.

См. также